Dla ciebie miły - drugi album polskiej piosenkarki Violetty Villas. Wydana w 1967 płyta zawiera utwory nagrane i wydane na siódemkach oraz czwórkach od 1961. Album został zremasterowany i ponownie wydany na CD przez Polskie Nagrania w 2002 roku.

Lista utworów - LP 
Strona A

Strona B

Lista utworów - CD 
Remasterowana wersja albumu wydana w 2002 roku przez wytwórnię Andromeda.

Albumy Violetty Villas
Albumy Polskich Nagrań Muza
Albumy muzyczne wydane w roku 2002

Albumy muzyczne wydane w roku 1967